Струнный квартет № 4 — многозначный термин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 4 (Шостакович)

См. также